Friedrichsfeld ist der Name von Ortschaften in Deutschland:
 Friedrichsfeld (Dornum), Ortsteil der Gemeinde Dornum, Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Friedrichsfeld (Mannheim), Bezirk der kreisfreien Stadt Mannheims, Baden-Württemberg
 Friedrichsfeld (Niederrhein), Ortsteil der Gemeinde Voerde, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Friedrichsfeld (Trendelburg), Ortsteil der Gemeinde Trendelburg, Landkreis Kassel, Hessen

Friedrichsfeld ist der historische deutsche Name einer Gemeinde und von Ortschaften:

in Polen:
 Friedrichsfeld (Landkreis Falkenberg, Oberschlesien), Dorf Stachowice, Ortsteil von Świdnica (Landgemeinde), Woiwodschaft Opole
 Friedrichsfeld (Landkreis Krotoschin, Wartheland), Name?, Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen

in Tschechien:
 Friedrichsfeld, Gemeinde Bedřichov u Lysic, Okres Blanko, Jihomoravský kraj

Friedrichsfeld ist ein Nachname:
 David Friedrichsfeld (* ca. 1755; † 1810), deutsch-jüdischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Friedrichsfelde